ELDPH est un sigle utilisé par les professionnels de la grande distribution pour désigner le ou les rayons concernés par les produits de l'épicerie, des liquides, de la droguerie, de la parfumerie et de l'hygiène.

Voir aussi 
 DPH

Sigle de 5 caractères
Grande distribution